Соревнования в мужском фристайле в дисциплине могул на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 3 и 5 февраля в cнежном парке Геньтин. В соревновании приняли участие 30 спортсменов представляющие 12 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS. Первая квалификация прошла за день до официальной церемонии открытия Игр.

Олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2019 и 2021 годов, основным фаворитом был 29-летний канадский фристайлист Микаэль Кингсбери. На этот раз Кингсбери уступил в решающем финале 21-летнему шведу Вальтеру Вальбергу, который даже ни разу не побеждал на этапах Кубка мира (он 12 раз был на подиумах). Третьим стал японец Икума Хорисима. В финале Вальберг набрал больше всех очков за скорость прохождения трассы, Кингсбери по этому показателю был только пятым из шести финалистов.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация

1-я квалификация 
Первая квалификация соревнований прошла 3 февраля. В ней приняли участие 30 спортсменов, которые выполнили по одному спуску. Фристайлисты, занявшие первые 10 мест, отобрались в финал, остальные же получили право выступить во 2-й квалификации.

2-я квалификация 
Вторая квалификация соревнований пройдёт 5 февраля. В ней примут участие 20 спортсменов, которые выполнят по одному спуску. Фристайлисты, занявшие первые 10 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Финал

Финал 1 
В первом финале примут участие 20 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 12 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 2 
Во втором финале примут участие 12 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам первого финала. В третий финал выходят 6 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 3 
В третьем финале приняли участие 6 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам второго финала. Спортсмен, показавший лучший результат, стал олимпийским чемпионом.

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)